Compañón de perro puede referirse a:

 El nombre común de la planta Ophrys apifera.
 El nombre común de la planta Orchis morio.
 El nombre común de la planta Orchis mascula (Compañón de perro hembra).